Miasta w USA:
 Seif – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Osoby o tym nazwisku:
 Jonah Seif – amerykański siatkarz
 Leonhard Seif – niemiecki neurolog, psychoanalityk, psycholog